Magnus Andersson (1956–) svéd klasszikus gitáros
 Magnus Andersson (1958–) válogatott svéd labdarúgó
 Magnus Andersson (1966–) olimpiai ezüstérmes svéd kézilabdázó
 Magnus Andersson (1981–) svéd labdarúgó